Seiðr, Oudnoordse magische praktijk
 Seith (motorfiets), oud motorfietsmerk